Hakeri, osobe koje odlično poznaju računala, mreže i načine na koje funkcioniraju
 Hacker (časopis)
 Hacker (igra)
 Hackers (film)
 Hackers (roman)